Rhêmeins – abitanti di Rhêmes-Notre-Dame
Rhêmeins – abitanti di Rhêmes-Saint-Georges